Пандольфини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Пандольфини, Франческо (1833—1916) — итальянский певец (баритон).
 Пандольфини, Эджисто (1926—2019) — итальянский футболист.